Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 13 по 19 января 2019 года в Таллине, Эстония и с 15 по 21 января 2019 года в Загребе, Хорватия.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получила право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получила право играть в 2020 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2020 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2020.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2020 года.

Группа B 
   вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2020.
   вылетела в третий дивизион чемпионата мира 2020.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд. Сборная Литвы пришла из первого дивизиона, Сборная Израиля пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 

Группа А
По данным IIHF 

Главные судьи
  Роберт Халлин(HALLIN Robert)
  Миха Хебейсен(HEBEISEN Micha)
  Филип Метцингер(METZINGER Filip)
  Милан Зрник(ZRNIC Milan)

Линейные судьи
  Кнут Эйнар Братен(BRATEN Knut Einar)
  Сандро Гуртнер(GURTNER Sandro)
  Киллиан Хинтердоблер(HINTERDOBLER Killian)
  Коди Хусеби(HUSEBY Cody)
  Ботонд Редай(REDAI Botond)
  Патрик Ричардсон(RICHARDSON Patrick)
  Йозеф Тврдон(TVRDON Jozef)

Группа В
По данным IIHF 

Главные судьи
  Марк Иверт(IWERT Marc)
  Владимир Снасель (SNASEL Vladimir)
  Маркус Ваннерстедт (WANNERSTEDT Marcus)
  Владимир Ефремов (YEFREMOV Vladimir)

Линейные судьи
  Никола Бассо(BASSO Nicola)
  Йоона Элонен(ELONEN Joona)
  Клемент Гонсалвес(GONCALVES Clement)
  Крезимир Поласек(POLASEK Kresimir)
  Даниэль Ригони(RIGONI Daniel)
  Марко Сакович(SAKOVIĆ Marko)
  Виктор Зен(ZIEN Wiktor)

Группа А

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+3).
{{Hockeybox2
|bg = #eeeeee
|date = 13 января 2019
|time = 13:00
|team1 = 
|team2 = |score = 1 : 2 (OT)
|periods = (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = Тондираба, Таллин
|attendance = 153
|official =  Роберт Халлин
|official2 =
|linesman =  Кнут Эйнар Братен
|linesman2 =  Сандро Гуртнер
|reference = http://stats.iihf.com/Hydra/699/IHM699901_74_6_0.pdf
|penalties1 = 8
|penalties2 = 4
|shots1 = 32
|shots2 = 35
}}

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:'''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 

Хоккей
Второй
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей